Хипија може да се односи на:

 Хипија, софиста
 Хипија (митологија)
 Хипија (тиранин)